Вотка () — река в России, протекает по территории Якшур-Бодьинского, Шарканского и Воткинского районов Удмуртии. Впадает в реку Сива в 35 км от её устья. Длина реки составляет 66 км, площадь водосборного бассейна 1240 км².

По реке получил название город Воткинск, выросший вокруг построенной на ней плотине. В результате постройки плотины появился один из крупнейших водоёмов Удмуртии — Воткинский пруд (не путать с Воткинским водохранилищем на Каме).

Средний уклон реки составляет 2,1 м/км. Ширина русла в низовьях до 30 м. Глубина собственно реки (не считая глубины пруда) составляет 0,5 — 1,5 м.

Притоки

 10 км: Шаркан (лв)
 20 км: Талица (пр)
 22 км: Казеска (лв)
 31 км: Быгинка (лв)
 36 км: Чернушка (пр)
 44 км: Шегъянка (лв)

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Камскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Кама от Воткинского гидроузла до Нижнекамского гидроузла, без рек Буй (от истока до Кармановского гидроузла), Иж, Ик и Белая, речной подбассейн реки — Кама до Куйбышевского водохранилища (без бассейнов рек Белой и Вятки). Речной бассейн реки — Кама.

Код объекта в государственном водном реестре — 10010101412111100015564.

См. также 
 Малая Вотка

Примечания 

Притоки Сивы
Реки Воткинского района
Реки Якшур-Бодьинского района